17. Светско првенство у атлетици у дворани одржаће се под покровитељством ИААФ у Бирмингем арени у Бирмингему Уједињено Краљевство). Бирмингему ће ово после 2003. бити друго домаћинство светског атлетског првенства у дворани.

Одлука о домаћину 
Бирмингем се нудио прво за Светско првенство у атлетици у дворани 2016, као и касније за такмичење 2018. године. Портланд је изабран једногласном одлуком да угости такмичаре 2016. године, док је Бирмингем тада био једини преостали понуђач. Пошто је Портланд изабран за 2016, Бирмингем је преостао за следеће, 17. такмичење и тако постао домаћин баш као што је било и са Истанбулом 2007. године, када је изабрана Доха за домаћина за 2010, а Истанбул за 2012. годину.

Разлог због ког је изабран амерички Портланд баш за 2016. а британски Бирмингем за 2018. годину је то што је ИААФ желео да прође одређено време од домаћинства Уједињеног Краљевства тј. Лондона који је играо улогу домаћина за Олимпијске игре 2012, а поред тога ће бити и домаћин за Светско првенство у атлетици на отвореном 2017, као и Кардифа који ће угостити такмичаре Светског првенства у полумаратону 2016.

Дворана 

Првенство ће се одржати у бирмингемској Националној затвореној арени (Баркликард арена), која може да прими до 8.000 гледалаца. Име Баркликард арена () добила је после великог реновирања вредног преко 26 милиона фунти, које је завршено крајем 2014. године. Арена је и даље пуно познатија као Национална затворена арена ().

Квалификационе норме за учешће на светском првенству 
На основу тачно одређених критеријума одређен је пласман на Светско првенство у атлетици у дворани 2018. Свака земља ће моћи послати максимално тројицу спортиста са постигнутим постављеним нормама по дисциплини, али ће се само двојица моћи такмичити. За такмичење у вишебоју (петобој и седмобој) спортисти ће се бирати на следећи начин: тројица најбољих у дворани по листи од 31. децембра 2017. ограничени на само једног из исте земље, те тројица најбољих на дворанским такмичењима по листи од 20. фебруара 2016. Преостала двојица се бирају и позивају на основу позива ИААФ. У случају отказивања, позиваће се следећи са листе. За штафете сваки савез ће моћи послати по 6 спортиста у обе конкуренције. Спортисти омладинци (било који спортиста узраста од 16 или 17 година 31. децембра 2017) неће се моћи такмичити у бацању кугле за мушкарце. Спортисти млађи од 16 година (31. децембра 2017. односно рођени 2002. или касније), неће моћи никако учествовати на првенству.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 2018, учествовало је 632 атлетичара из 144 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена. 

  (1) 
  Албанија 1 (0+1)
  Андора 1 (0+1)
  Аргентина (1)
  Јерменија (1)
  Аруба (1)
  Аустралија (3)
  Аустрија (2)
  Бахаме (11)
  Бахреин (2)
  Белорусија (9)
  Белгија (4)
  Боливија (1)
  Босна и Херцеговина 1 (1+0)
  Бразил (7)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Бугарска (2)
  Канада (9)
  Чиле (1)
  Кинески Тајпеј (1)
  Комори (1)
  Република Конго (1)
  Кукова Острва (1)
  Костарика (1)
  Хрватска (3)

  Куба (8)
  Кипар (1)
  Чешка (9)
  Данска (2)
  Џибути (2)
  Доминика (1)
  Доминиканска Република (3)
  Египат (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Естонија (2)
  Етиопија (11)
  Македонија (1)
  Финска (3)
  Француска (7)
  Француска Полинезија (1)
  Габон (1)
  Грузија (1)
  Немачка (2)
  Гана (1)
  Гибралтар (1)
  Уједињено Краљевство (35)
  Грчка (5)
  Гренада (1)
  Гвам (1)
  Гвајана (2)
  Хаити (1)
  Хонгконг (1)
  Хондурас (1)

  Мађарска (2)
  Исланд (2)
  Индија (1)
  Иран (2)
  Ирак (1)
  Ирска (5)
  Израел (1)
  Италија (12)
  Обала Слоноваче (1)
  Јамајка (23)
  Јапан (6)
  Казахстан (4)
  Кенија (8)
  Киргистан (1)
  Кувајт (1)
  Летонија (1)
  Либан (1)
  Литванија (1)
  Луксембург (1)
  Макао (1)
  Мадагаскар (1)
  Малта (1)
  Маршалска Острва (1)
  Маурицијус (1)
  Микронезија (1)
  Мексико (1)
  Молдавија (1)
  Монако (1)

  Мароко (7)
  Холандија (14)
  Нови Зеланд (5)
  Никарагва (1)
  Нигерија (12)
  Северна Маријанска острва (1)
  Норвешка (1)
  Оман (1)
  Пакистан (1)
  Палестина (1)
  Панама (2)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Пољска (37)
  Португалија (4)
  Кина (14)
  Порторико (1)
  Катар (4)
  Науру (1)
  Румунија (11)
  Русија (33)
  Сент Китс и Невис (2)
  Света Луција (1)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Самоа (1)
  Сан Марино (1)
  Сенегал (1)

  Србија (4)
  Сејшели (1)
  Сијера Леоне (1)
  Сингапур (1)
  Словачка (2)
  Словенија (4)
  Сомалија (1)
  Јужноафричка Република (6)
  Шпанија (13)
  Судан (1)
  Свазиленд (1)
  Шведска (7)
  Швајцарска (1)
  Таџикистан (1)
  Тринидад и Тобаго (4)
  Турска (3)
  (1)
  Украјина (19)
  Уједињени Арапски Емирати (2)
  Сједињене Америчке Државе (62)
  Уругвај (1)
  Узбекистан (2)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  Замбија (1)
  Зимбабве (2)

Резултати такмичења

Мушкарци 

  ''Такмичари штафета означени звездицом нису трчали у финалу, али су добили медаље.

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља за мушкарце

Биланс медаља за жене 

 Биланс медаља укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском првенству 2018. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин: првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи (осми) 1 бод.,

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнут је 1 светски рекорд, 6 рекорда светских првенстава у дворани, 13 најбољих светских резултата сезоне, 9 континенталних и 45 национална рекорда у дворани.

Светски рекорд (1)

Рекорди светских првенстава (6)

Најбољи светски резултати сезоне (14)

Континентални рекорди (9)

Национални рекорди у дворани (45)

Референце

Спољашње везе 

 Светска првенства у дворани ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2018.
Атлетика у Уједињеном Краљевству
Спорт у Бирмингему